Ишменево — название населённых пунктов:

Россия 
 Ишменево — деревня в Буздякском районе Башкортостана.
 Ишменево — деревня в Тобольском районе Тюменской области.